Vorbeiflug steht für:

 die Passage eines aktiv fliegenden Objekts an einem anderen Objekt, beispielsweise eines Flugzeugs oder Vogels
 Vorbeiflug (Raumfahrt), das Passieren eines Himmelskörpers durch ein Raumfahrzeug
 Vorbeiflug (Astronomie), das Vorbeifliegen eines astronomischen Kleinkörpers an einem größeren Himmelskörper

Siehe auch:
  Swing-by, Vorbeiflugmanöver, bei dem sich Bahn und Geschwindigkeit eines nahe an einem Himmelskörper vorbeifliegenden Raumflugkörpers ändern
 Passage (Begriffsklärung)